Herstal est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.. Parfois connue sous le nom de Héristal, elle fut l'une des principales résidences des Carolingiens, dont Pépin le Bref 
La FN Herstal, appelée aussi Fabrique Nationale de Herstal, est la principale industrie d'armement militaire et civil de Belgique dont le siège est situé à Herstal, près de Liège.